Graduating Speed  — другий студійний альбом українського гурту Stinx виданий у 2010 році.

Список треків

Ключові особи 
 Юрій «Утюг» Демиденко — вокал, бас-гітара
 Володимир «Че» Черемис — гітара, бек вокал
 Сергій «Сід» Стефанюк — ударні

Примітки 

Альбоми Stinx
Англомовні музичні альбоми